Gabashvili est un nom de famille notamment porté par : 

 Ekaterine Gabashvili (1851-1938), écrivaine géorgienne
 Teymuraz Gabashvili (1985-), joueur de tennis russe

Patronyme géorgien